Tourbe peut désigner :
 
La tourbe une matière combustible 
La Tourbe des Philosophes ou Turba philosophorum est un texte d'alchimie. 
La Tourbe des Philosophes est une revue d'études alchimiques fondée en 1977 par Jean Laplace et éditée par la Librairie française La Table d'Émeraude. .

La Tourbe (rivière), une rivière française du département de la Marne.

Tourbes, une commune française située dans le département de l'Hérault